Charles Gross (1934-) est un compositeur américain.
 Charles Gross (1914-1958) est un monteur américain.